Маттье́ Дельпье́р (; ) — французский футболист, защитник.

Карьера 
В первом же сезоне за «Лилль» помог клубу выйти в Первую лигу Франции. Успешно играл за клуб до конца своего контракта, до 2004 года. Став свободным агентом, отказался подписывать новый контракт с французским клубом и перешёл в немецкий «Штутгарт». Спустя сезон стал игроком основы «швабов». Играл в паре с португальцем Фернанду Мейрой. В 2007 году стал чемпионом Германии. Переподписал контракт, согласно которому, он является игроком «Штутгарта» до лета 2012 года. 1 декабря 2009 года был назначен капитаном «Штутгарта», сменив Томаса Хитцльшпергера.

Во время зимнего трансферного окна 2014 года перешёл в нидерландский клуб «Утрехт». За этот клуб Дельпьер сыграл 14 матчей, однако ни разу не смог отметиться забитым мячом.

В том же году футболист стал игроком австралийской команды «Мельбурн Виктори», с которой стал победителем регулярного чемпионата A-Лиги, победителем плей-оффа A-Лиги и обладателем Кубка Австралии. Всего за этот клуб Дельпьер провёл 39 матчей и отметился голом.

26 апреля 2016 года футболист объявил о завершении игровой карьеры.

Достижения 
 «Штутгарт»
 Чемпион немецкой Бундеслиги: 2006/07

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»